Centaurea es el nombre de numerosas plantas:

 científicamente, se llama así al género Centaurea, que contiene varios centenares de especies de hierbas ornamentales de la familia de las asteráceas, incluyendo por ejemplo el aciano;
 comúnmente, se llama así al género Centaurium, que incluye varias decenas de especies de hierbas de la familia de las gentianáceas, utilizadas lmente como tónicos; sin más precisiones, el término suele designar a la centaurea menor, Centaurium erythraea;
 como "centaurea bendita" o "vellosa" se conoce al Cnicus benedictus, también llamado "cardo santo", de la familia de las asteráceas;
 como "centaurea amarilla", "de Mesué" o "perfollada" se conoce a la Blackstonia perfoliata, también llamada "canchalagua", de la familia de las gentianáceas;
 como "centaurea real" se conoce a la Anagallis monelli, también llamada "muraje angosto" o "cantarillo", de la familia de las primuláceas;
 como "centaurea lechosa" se conoce a la Galactites tomentosa, también llamada "cardo de burro" o "calcita blanca", de la familia de las compositas;